ТНН — многозначная аббревиатура:
 ТНН — тетранитронафталин
 ТНН — ток низкого напряжения
 ТНН — Торпедо Нижний Новгород
 ТНН — тетранитронафталин
 ТНН — «Тян не нужны»(расхожая интернет-аббревиатура)

См. также 
 ТНН — топливный насос низкого давления
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей